

Toponyme
 Deutz est une ancienne ville allemande, aujourd'hui quartier de Cologne (en allemand Köln-Deutz).
 L'Abbaye de Deutz, était un monastère bénédictin qui s'y trouvait.

Patronyme
 Emmanuel Deutz (1763-1842), grand rabbin de France au 
 Rupert de Deutz (1070-1129), théologien, abbé de Deutz.
 Jean Deutz (1743-1784), banquier, juriste, botaniste amateur et mécène néerlandais, éponyme du genre botanique Deutzia
 Simon Deutz (1802-1844), confident de Caroline de Bourbon, duchesse de Berry, qu'il a trahie.

Divers
 La Deutz AG est une société allemande productrice de moteurs, située à Deutz de 1869 à 2007.
 Magirus-Deutz était un constructeur allemand de véhicles lourds.
 Le SAME Deutz-Fahr Group est un constructeur de machines agricoles (SAME, Deutz-Fahr etc.).
 La médaille Deutz est un prix littéraire néo-zélandais accordé dans le cadre des Montana New Zealand Book Awards.
 Champagne Deutz est une maison de Champagne fondée en 1838 par William Deutz et Hubert Geldermann.